Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Jim Courier 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jim Courier (finale)
 Michael Chang (campione)
 Derrick Rostagno (semifinali)
 Brad Gilbert (semifinali)

 Richey Reneberg (secondo turno)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Thierry Champion (quarti di finale)
 Jimmy Connors (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1992
ATP Tour 1992